Il singolare del Croatian Bol Ladies Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Mirjana Lučić era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–2, 6–4 Corina Morariu.

Teste di serie

  Joannette Kruger (semifinali)
  Mary Joe Fernández (secondo turno)
  Li Fang (primo turno)
  Mirjana Lučić (campionessa)

 Corina Morariu (finale) 
 Gala León García (primo turno) 
 María Antonia Sánchez Lorenzo (primo turno) 
 Sandra Kleinová (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatian Bol Ladies Open 1998